

Щуче — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн озера Колозеро
 Щуче — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн річки Кола

Дивись також 
 Щуче